Clapping peut faire référence à :
 clapping, une ancienne technique anglo-saxonne de kinésithérapie respiratoire ;
 clapping, un type d'applaudissement.

Voir aussi 
 Clapping Music, une œuvre de musique minimaliste du compositeur américain Steve Reich, de 1972